Einion est un anthroponyme/prénom masculin gallois, peut-être dérivé du nom latin Enni(an)us, ou du mot gallois eingion « enclume ». Il est notamment porté par :

Par ordre chronologique
 Einion Yrth ap Cunedda (), roi de Gwynedd ;
  (), roi de Gwynedd et saint catholique ;
 Einion ap Owain (mort en 984), prince de Deheubarth ;
  (), prince gallois ;
  (), prince gallois ;
  (), poète gallois ;
  (), poète gallois ;
  (), poète gallois ;
  (mort en 1356), poète et grammairien gallois ;
  (1926–2009), poète et écrivain gallois.

Notes et références 

Homonymie de prénom
Prénom masculin
Prénom gallois